Doodsangst (boek), boek van Robin Cook
 Thanatofobie, fobie voor de dood